

Codici 
 BIK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Frans Kaisiepo-Mokmer di Biak (Indonesia)
 bik – codice ISO 639-2 e ISO 639-5 delle lingue bicolane

Informatica 
 .bik – estensione del formato di file Bink Video di compressione video digitale

Altro 
 Bik – soprannome di Brendan McFarlane, attivista irlandese